La Coppa del Re è un torneo per club della Spagna ed è posto sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Spagna.

La prima edizione del torneo si è giocata nell'annata 1950-51 e le squadre che hanno riportato il maggior numero di successi sono il  e l'.

Albo d'oro

Collegamenti esterni